Neighborhood Watch (2005), een film uit 2005
Neighborhood Watch (Dilated Peoples), een album van de groep Dilated Peoples
Neighborhood Watch (band), een Amerikaanse band